O Acorde oitavado é uma técnica de execução de acordes derivado do Power chord e é bastante usado em bandas de rock, principalmente punk rock, hardcore, heavy metal e suas variantes.

Técnica
Para se executar um acorde oitavado, simplesmente pegue a nota tônica de uma escala e toque simultâneamente com a sua oitava. Como resultado, obtemos uma sonoridade bastante singular e ótima para ser tocada em guitarras distorcidas.

Exemplo

 e||--------------------------------------|
 B||----------------------------------3---|
 G||------------------2-------4-----------|
 D||--2-------3-----------------------0---|
 A||------------------0-------2-----------|
 E||--0-------1---------------------------|
 
 

Oitavado